Molekulska formula -{C56H42O12}- se može odnositi na:

 Hopeafenol
 Vitizin A (stilbenoid)
 Vitizin B (stilbenoid)
 Vitizin C